Streiff puede referirse a:

 Christian Streiff (nacido en 1954), hombre de negocios.
 Patrick Streiff (nacido en 1955), obispo.
 Philippe Streiff (1955-2022), piloto de carreras.
 Rösli Streiff (1901-1997), esquiador.